Indianapolis 500 1950 (oryg. XXXIV Indianapolis International Motor Sweepstakes) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1950.

Lista startowa 
Źródło: statsf1.com

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyścig 
Źródło: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Prowadzenie w wyścigu

Klasyfikacja kierowców po wyścigu 
Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku.

Źródło: 

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

1950 w Formule 1
1950
1950 w Stanach Zjednoczonych